Canopus steht für:

 Canopus, einen Stern im Sternbild Kiel des Schiffs
 Canopus (Architektur), eine Nachbildung des kanopischen Nilarms in römischen Gartenanlagen; das bekannteste Beispiel befindet sich in der Villa Adriana
 Canopus (Gattung), eine Gattung der Wanzen
 Titularbistum Canopus, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Band 1 der Sciende-Fiction-Trilogie Der Kalte Krieg von Dirk van den Boom

Technik:
 Canopus (Rakete), eine argentinische Höhenforschungsrakete
 Canopus (Unternehmen), ein Hersteller von Videoschnittsystemen
 HMS Canopus (1897), Typschiff der nach ihr benannten Klasse von sechs Einheitslinienschiffen der Royal Navy

Canopus als Namensbestandteil geografischer Objekte in Antarktika:
 Canopus Crags, Gebirge im Palmerland
 Canopus-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands
 Canopus Island, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands
 Canopus Rocks, Rifffelsen vor der Küste des Mac-Robertson-Lands
 Lake Canopus, See im Viktorialand
 Mount Canopus, Berg in der Ross Dependency

Siehe auch:
 Kanopus